Nchang peut désigner :
 Nchang, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Bamenda .
 Nchang, une localité du Cameroun dans l'arrondissement de Mamfé.